Villalube kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalube (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villalube (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar